Клаудио Вакка () (24 октября 1915 — 28 января 1985) — аргентинский футболист, вратарь. Большую часть карьеры посвятил команде «Бока Хуниорс». Чемпион Южной Америки 1946 года.

Клубная карьера 
Клаудио Вакка начал свою карьеру в «Уракане», но там надолго не задержался. Он отправился в «Боку Хуниорс» когда оттуда ушёл Хуан Юстрич, который был продан в «Химнасию и Эсгриму» из-за юридического конфликта с руководителями клуба. Вакка был приобретён «Бокой» вместе с другим вратарём, Хуаном Эстрадой, который стал игроком основного состава, оставив Вакку в роли своего дублёра.

В 1943 году, после неудачной игры Эстрады, тренер доверил Вакке сыграть в стартовом составе. И он этот шанс не упустил, став основным вратарём «генуэзцев» вплоть до своего ухода из клуба. С «Бокой» он дважды становился чемпионом Аргентины.

Завершил карьеру Клаудио в уругвайском «Дефенсорее». Позднее он вошёл в тренерский штаб этого клуба, а в 1959 году был назначен главным тренером команды.

Международная карьера 
Вакка провёл за сборную Аргентины семь матчей, пропустив 12 голов. Дебютировал в национальной сборной 16 декабря 1945 года против Бразилии (4:3).

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начал в 1954 году в своём последнем клубе — «Дефенсоре». Главным тренером команды стал в 1959 году.

Достижения

Клубные 
 Бока Хуниорс
 Чемпион Аргентины (2): 1943, 1944
 Обладатель Кубка Содружества Экскобара-Хероны (1): 1946
 Обладатель Кубка Карлоса Ибаргурена (2): 1940, 1944
 Обладатель Copa de Competencia Británica (1): 1946

Сборные 
 «Аргентина»
 Чемпион Южной Америки(1): 1946

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на Transfermarkt.com
 на Informe Xeneize

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Уракан»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Дефенсор Спортинг»
Тренеры ФК «Бока Хуниорс»